Bankers Trust Company
 Deutsche Bank Building, een voormalige wolkenkrabber in New York
 14 Wall Street, voorheen Bankers Trust Company Building